Vučetić ist der Familienname folgender Personen:

 Ivan Vučetić (1858–1925), argentinischer Kriminologe
 Marko Vučetić (* 1986), serbischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Vucetich
 Wutschetitsch